Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1981 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Betty Stöve et Frew McMillan battent Tracy Austin et John Austin en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1981
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 1981
Tennis en juin 1981
Tennis en juillet 1981